Пафнутий Олисов — иеродиакон Русской православной церкви и духовный писатель начала XVIII века.
 Олисов, Борис Александрович — советский военный и научный деятель, доктор технических наук, профессор, генерал-майор итс, лауреат Сталинской премии.